Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier III, se dispute du 18 au .

Irina Spîrlea remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Halard, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexandra Fusai et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
Strasbourg
Tennis en France en 1998
Tennis en mai 1998